Robotman désigne :
 Robotman, un personnage de comic book, membre de la Doom Patrol ;
 Robotman, un des pseudonymes du musicien Richie Hawtin.